Села:
 Мірошниківка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)
 Мірошниківка — Черкаська область, Черкаський район (до 2020 року — Корсунь-Шевченківський район)

Див. також 
 Мирошниківка